Pračana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 95 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 98 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji